Bovet ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Bovet (1909–1993), italienischer Radrennfahrer
 André-Maurice Bovet (1865–1915), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Lausanne und Genf
 Arnold Bovet (1843–1903), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Daniel Bovet  (1907–1992), schweizerisch-italienischer Pharmakologe und Nobelpreisträger
 Édouard Bovet (1797–1849), Schweizer Uhrmacher
 Ernest Bovet (1870–1941), Schweizer Romanist und Intellektueller
 Filomena Bovet(-Nitti), italienische Wissenschaftlerin, siehe Daniel Bovet
 François de Bovet (1745–1838), französischer Bischof
 George Bovet (1874–1946), Schweizer Bundeskanzler
 Guy Bovet (* 1942), Schweizer Organist und Komponist
 Hermine Bovet (1842–?), deutsche Klavierlehrerin
 Honorat Bovet, französischer Schriftsteller und Philosoph
 Joseph Bovet (1879–1951), Schweizer Komponist und katholischer Priester
 Jules Bovet (1887–1971), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg
 Pierre Bovet (1878–1965), Schweizer Psychologe und Pädagoge
 Theodor Bovet (1900–1976), Schweizer Nervenarzt und christlicher Eheberater

Siehe auch:
 Bové
 Bovee